Olaszország
Cesana Brianza, település Olaszországban, Lombardia régióban, Lecco megyében
Cesana Torinese, település Olaszországban, Piemont régióban, Torino megyében